Dauth ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Hartmann Dauth (1810–1887), deutscher Gärtner und Abgeordneter 
 John Dauth (* 1947), australischer Diplomat
 Thorsten Dauth (* 1968), deutscher Zehnkämpfer
 Wolfgang Dauth (* 1983), Professor für Regionale Arbeitsmarktökonomie